Włodawa peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Włodawa, un powiat
 Włodawa, un gmina
 Włodawa, ville et chef-lieu du powiat de Włodawa et de la gmina de Włodawa